Ariccini – abitanti di Ariccia
Ariccini – abitanti di Galloro